Une méthylglyoxal réductase peut désigner deux enzymes différentes de la famille des oxydoréductases :

 la méthylglyoxal réductase NADPH-dépendante () chez les procaryotes tels que les levures ;
 la méthylglyoxal réductase NADH-dépendante () chez les mammifères.

EC 1.1.1